María de Inglaterra puede referirse a:

 La reina María I de Inglaterra (María la sangrienta -Bloody Mary-).
 La reina María II de Inglaterra (en cuyo honor se compuso la Música para los funerales de la Reina Mary de Henry Purcell).
 La princesa María de Windsor (Princesa María -Princess Mary-).
 La reina consorte María de Teck (cuyo nombre se dio al famoso transatlántico RMS Queen Mary y el RMS Queen Mary 2).
 María de Gran Bretaña o de Hannover, landgravina de Hesse-Kassel.